Porocephalidae är en familj av kräftdjur. Porocephalidae ingår i ordningen Porocephalida, klassen Maxillopoda, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Porocephalidae 2 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tungmaskar
Porocephalidae